Kulka steht für:
 Kulka (Dźwierzuty), Waldsiedlung im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Kulk, Forsthaus im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Personen:
 Erich Kulka (1911–1995), israelischer Historiker
 Georg Kulka (1897–1929), österreichischer Schriftsteller
 Heinrich Kulka (1900–1971), österreichisch-neuseeländischer Architekt
 Henry Kulka (1900–1971), tschechisch-neuseeländischer Architekt
 Hugo Kulka (1897–1929), österreichischer Bauingenieur und Hochschullehrer

 Konstanty Andrzej Kulka (* 1947), polnischer Geiger
 Leopoldine Kulka (1872–1920), österreichische Schriftstellerin
 Otto Dov Kulka (1933–2021), israelischer Historiker
 Peter Kulka (* 1937), deutscher Architekt
 Sara Kulka (* 1990), deutsches Model und Fernsehdarstellerin
 Wolfgang Kulka (* 1955), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kulk